Comunidades forales es un término incorrecto e inexistente, ya que según la Constitución Española solo existe una Comunidad Foral, que es Navarra. El País Vasco, es una Comunidad Autónoma formada por tres provincias forales, pero no tiene estatus de Comunidad Foral.

Política de España
Derecho de España
Derecho foral de España